L'empereur Kammu, (737–806), cinquantième empereur du Japon.
 La langue Kammu, la langue du peuple Khmu.
 Le peuple Kammu, peuple du nord du Laos.